

Водач — село в Кирджалійській області, входить до складу общини Черноочене

Водач — село в гміні Водзіслав Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства